Аглютинація (мовознавство)
Аглютинація (біологія)